Omersbach ist ein Ortsname:
 Omersbach (Geiselbach, Ort), Ortsteil der Spessart-Gemeinde Geiselbach im Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Omersbach (Seewald), Wohnplatz des Ortsteils Hochdorf und Weiler des Ortsteils Göttelfingen der Gemeinde Seewald, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Omersbach (Seelbach), Ortsteil der Gemeinde Seelbach im Ortenaukreis, Baden-Württemberg

Omersbach ist ein Gewässername:
 Kleiner Omersbach, rechter Zufluss des Omersbach (Nagold) bei Allmandle, Ortsteil Göttelfingen, Gemeinde Seewald, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg

 Omersbach (Geiselbach, Fluss), rechter Zufluss des Geiselbachs an der ehemaligen Unteren Teufelsmühle, Ortsteil Omersbach, Gemeinde Geiselbach, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Omersbach (Litschentalbach), linker Zufluss des Litschentalbaches bei Omersbach, Gemeinde Seelbach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Omersbach (Nagold), linker Zufluss der Nagold gegenüber dem Gehöft Pfaffenstube, Gemeinde Seewald, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg

 Omersbacher Mühlkanal, rechter Teilungslauf des Omersbach (Nagold) bis zur Kropfmühle von Omersbach (Seelbach)

Siehe auch:
 Omerbach